Hornbostel:
 Erich Moritz von Hornbostel
 Klasyfikacja Hornbostela-Sachsa